Johan Alberto Venegas Ulloa (Puerto Limón, 27 november 1988) is een Costa Ricaans voetballer die doorgaans speelt als aanvaller. In januari 2021 verruilde hij Deportivo Saprissa voor Alajuelense. Venegas maakte in 2014 zijn debuut in het Costa Ricaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Venegas maakte zijn debuut als professioneel voetballer bij Santos de Guápiles. Het eerste halfjaar van 2011 bracht de aanvaller door op huurbasis bij Barrio México. Medio 2012 verkaste Venegas naar Puntarenas, waar hij één jaar zou spelen. Na twaalf competitiedoelpunten in zevenendertig duels nam Alajuelense de aanvaller over. Na twee seizoenen kreeg de Costa Ricaan een internationale transfer; Montreal Impact kocht Venegas. Hij speelde anderhalf jaar voor de Canadese club in de Major League Soccer, voor hij binnen die competitie verkaste naar Minnesota United. Na een jaar met twee doelpunten in tweeëntwintig duels, verhuurde de club Venegas voor het kalenderjaar 2018 aan Deportivo Saprissa. Na deze verhuurperiode liep ook het contract van de Costa Ricaan bij Minnesota af. Hierop tekende hij een vaste verbintenis bij Saprissa, tot en met het kalenderjaar 2020. Na afloop van dit contract keerde Venegas terug bij Alajuelense.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 2 december 2022.

Interlandcarrière 
Venegas maakte zijn debuut in het Costa Ricaans voetbalelftal op 3 september 2014, toen met 3–0 gewonnen werd van Nicaragua. De aanvaller moest van bondscoach Paulo Wanchope als wisselspeler aan het duel beginnen en viel na zevenenzestig minuten in voor Joel Campbell. Op dat moment hadden Celso Borges en Marco Ureña voor een voorsprong gezorgd voor Costa Rica. Venegas besliste vier minuten voor tijd de eindstand op 3–0. De andere debutanten dit duel waren David Ramírez, Juan Bustos (beiden Deportivo Saprissa) en Johan Condega (Cartaginés). Venegas werd in mei 2018 door Óscar Antonio Ramírez opgenomen in de selectie van Costa Rica voor het wereldkampioenschap in Rusland. Op dit toernooi werd achtereenvolgens verloren van Servië (0–1) en Brazilië (2–0), waarna tegen Zwitserland nog een puntje werd behaald: 2–2. Venegas speelde tegen Brazilië en Servië mee.

In november 2022 werd Venegas door bondscoach Luis Fernando Suárez opgenomen in de selectie van Costa Rica voor het WK 2022. Tijdens dit WK werd Costa Rica uitgeschakeld in de groepsfase na nederlagen tegen Spanje en Duitsland en een zege op Japan. Venegas kwam alleen tegen Duitsland in actie. Zijn toenmalige clubgenoten Celso Borges en Bryan Ruiz (beiden eveneens Costa Rica) waren ook actief op het toernooi.

Bijgewerkt op 2 december 2022.

Erelijst

Referenties 

Costa Ricaans voetballer